Ма́рлон Ламо́нт Уэ́йанс (; род. 23 июля 1972, Нью-Йорк, США) — американский актёр, продюсер, режиссёр и сценарист. Известен по фильмам «Реквием по мечте», «Очень страшное кино», «Без чувств», «Очень страшное кино 2», «Белые цыпочки», «Бросок кобры», «Шалун», «Дом с паранормальными явлениями» и «Дом с паранормальными явлениями 2».

Биография 
Марлон Уэйанс родился 23 июля 1972 года в Нью-Йорке. Там же он окончил школу искусств, а затем продолжил изучение кино в Университете Говарда. Под влиянием старшего брата клана Уэйансов, Кинена Айвори, Марлон решил сделать карьеру в шоу-бизнесе. Сначала он получил небольшую роль в опусе брата «Я достану тебя, ублюдок» (1988), а затем стал выступать в его шоу «В ярких красках».

Природный дар к комедии быстро снискал Марлону поклонников среди коллег и он стал получать роли не только на телевидении, но и в кино. После роли в фильме другого своего брата, Дэймона, «Деньги, деньги, ещё деньги» Марлон стал получать приглашения на более солидные роли. В 1995 вместе с ещё одним братом, Шоном, он снимался в проекте «Братья Уэйанс» (1995). Уэйанс постепенно расширил круг своих обязанностей, выполняя работу сценариста, режиссёра и исполнителя главной роли.

Результатом таких усилий стали самые знаменитые фильмы семейного клана — «Не грози Южному Централу» (1996) и «Очень страшное кино» (2000). Другие фильмы с его участием: «Шестой игрок» (1997), «Без чувств» (1998), «Реквием по мечте», «Подземелье драконов» (2000), «Очень страшное кино 2» (2001), «Игры джентльменов», «Белые цыпочки» (2004), «Шалун» (2006), «Бросок кобры» (2009).

«Многие люди думают, что я смешной и сумасшедший все время, но я поступил в высшую школу, чтобы обучаться искусству. Просто случилось так, что я смешной» — говорит о себе Марлон Уэйанс.

Личная жизнь 
Супруга — Анджелика Закари. У пары двое детей: сын Шон Хауэлл Уэйанс и дочь Эмей Закари.

Фильмография

Актёр

Режиссёр, сценарист, продюсер

Примечания 

Лауреаты премии «Золотая малина»
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Говардского университета